La kivuite è un minerale discreditato dall'IMA nel 1962 perché le analisi condotte non erano soddisfacenti. Probabilmente si tratta di una miscela di vari minerali, probabilmente crandallite o eylettersite con fosfuranilite

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA